Экстази:
 Жаргонное название MDMA, психоактивного вещества.
 Экстази — роман Ирвина Уэлша.
 Экстази — американский триллер 1999 года, режиссёр Даг Лайман.
 Экстази — канадский фильм 2011 года, снятый по роману Ирвина Уэлша.

См. также